Гео́ргиевка — деревня Добринского района Липецкой области. Входит в Березнеговатский сельсовет.

Расположено на левом берегу реки Плавицы. Здесь два её русла сливаются в одно.

В 2 км северо-восточнее проходит административная граница с Воронежской областью.

История 
Возникла как владельческая деревня княгини Друцкой-Соколинской.  Межевание земель было проведено в 1836 году. В середине XIX  закрепляется двойное название Егорьевское (Федоровка). В 1862 году упоминается как сельцо владельческое, в котором проживало 204 человека в 15 дворах.

В начале XX века располагался хутор Сукочева.

В 1892 г.  на средства купца А. Г. Сукочева в селе была построена школа (училище).  Им в школе было организовано впервые в уезде горячее питание для учеников.  На содержание училища выделял средства.

До 10 июня 2010 года — центр Георгиевского сельсовета.

Население

Объекты культурного наследия 
 Кужное-Черничек курганный могильник 
 Кужное-Черничек курган

Исчезнувшая усадьба Егоровка 

Владельцами имения во второй половине  XIX -  начале XX века были усманские купцы Сукочевы.

Основателем был купец 2-й гильдии Григорий Дмитриевич Сукочёв (1815—1904).

Усадебной земли (дес.): 9.00, пахатной земли (дес.): 375.00, площадь под посевом (дес.): 214, сенокоса (дес.): 206.64, пастбища (дес.): 0.00
лес (дес.): 0.00. Общая площадь имения: 601.80. Администрация (чел.): 3, постоянных наемных работников (чел.): 48, временных наемных работников (чел.): 10. Поголовье лошадей: 8, поголовье крупнорогатого скота: 46, поголовье овец: 439, поголовье свиней: 45.

Имена, связанные с усадьбой 
В имении бывали А. И. Шингарёв, А. И. Шингарёва, Ф. В. Огарков, В. В. Огарков.

А. Г. Сукочев находился в переписке с А. И. Эртель. Возможно, писатель был в усадьбе вместе со своей женой М. В. Эртель (сестра Ф. В. и В. В. Огарковых и жены А. Г. Сукочева — Клавдии). В архивном фонде писателя сохранились письма А. Г. Сукочева к М. В. Эртель. В нескольких письмах к Эртелю А. Г Сукочев приглашает его в усадьбу.

Литература 
1.Закон Липецкой области от 25 мая 2009 г. N 273-ОЗ «Об объединении сельских поселений Березнеговатский сельсовет и Георгиевский сельсовет Добринского муниципального района Липецкой области»
2.Тамбовская губерния. Список населенных мест по сведениям за 1862 год. СПб,1866.

Примечания 

Населённые пункты Добринского района